Deontologie, een ethische stroming die uitgaat van absolute gedragsregels die vaak gesteld zijn als normen
 Fikh of plichtenleer, wordt binnen de islam gezien als de jurisprudentie van de sharia

Zie ook 
 Plichtsverzuim